Bibring ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Bibring (1894–1959), österreichisch-US-amerikanischer Psychoanalytiker
 Grete Bibring-Lehner (1899–1977), österreichisch-US-amerikanische Psychoanalytikerin